Memel néven a következő történelmi-földrajzi fogalmakat ismerjük:

Memel: a Nyeman (Nemunas) folyó német neve.
Memel: történelmi porosz város (ma Klaipėda, Litvánia) neve 1920-ig
Memel vagy Memel-vidék: 1920–1923 között a versailles-i békeszerződés értelmében a Nemzetek Szövetsége által felügyelt, Németországtól elszakított terület.
Memel: dél-afrikai kisváros.